
Molekulska formula -{C17H19N3O}- se može odnositi na:
 Fentolamin
 Piberalin